Gatsby le Magnifique (The Great Gatsby en anglais) (1925), roman de l'écrivain américain Francis Scott Fitzgerald ;
Jay Gatsby, le personnage
Gatsby le Magnifique (The Great Gatsby) (1926), film d'Herbert Brenon avec Warner Baxter ;
 Le Prix du silence (The Great Gatsby) (1949), film d'Elliott Nugent avec Alan Ladd ;
 Gatsby le Magnifique (The Great Gatsby) (1974), film de Jack Clayton avec Robert Redford ;
 Gatsby le Magnifique (The Great Gatsby) (2000), téléfilm de Robert Markowitz avec Toby Stephens et Mira Sorvino ;
 Gatsby le Magnifique (The Great Gatsby) (2013), film de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio ;
 Gatsby le Magnifique, bande originale de ce film ;
 The Great Gatsby (1999), opéra de John Harbison créé au Metropolitan Opera de New York avec Jerry Hadley dans le rôle-titre.

Gatsby le Magnifique